Суперліга Сербії та Чорногорії 2005—2006 років — 4-й (останній) сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Сербії та Чорногорії перед поділом Сербії та Чорногорії на дві незалежні держави. Титул здобула Црвена Звезда.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. З клубу Будучност (Подгориця) було знято 3 очки.
2. Клуб ОФК кваліфікувався до Кубка УЄФА 2018—2019 як фіналіст Кубку Сербії та Чорногорії з футболу 2005—2006

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Суперліга Сербії та Чорногорії на soccerway 

2005—2006
Сербія
Сербія
Чорногорія
Чорногорія